Юлиу Мани́у (; 8 января 1873, Шимлеул-Силванией, Трансильвания, Австро-Венгрия — 5 февраля 1953, , Румыния) — румынский политический и государственный деятель, радикальный националист. Одна из ключевых фигур новейшей истории Румынии. До 1-й мировой войны входил в руководство Национальной партии трансильванских румын. С 1926 года — лидер объединённой Национал-царанистской партии. 
Четырежды занимал пост премьер-министра Королевства Румынии.

Биография

Начало политической карьеры 

Юлиу Маниу был уроженцем этнически пёстрой Трансильвании и представителем румынского большинства этой страны. Его отец Иоан Маниу (1833—1895) был юристом, дед его матери Клары Маниу — греко-католическим священником.

Среднее образование Юлиу получил в венгерском кальвинистском колледже, хотя сам от рождения принадлежал к Греко-католической церкви. В совершенстве овладел венгерским и немецким языками. Высшее юридическое образование получил в университетах Будапешта и Вены. В молодости вступил в Национальную партию (РНПТ), ставившую своей целью гегемонию румынского элемента в Трансильвании и в сопредельной Буковине, с прицелом на присоединение этих стран (бывших коронными землями Австро-Венгрии) к Румынскому королевству, каковое присоединение и осуществилось, в дальнейшем, при его непосредственном участии.

В 1906 году Маниу был избран депутатом в Венгерский парламент. В 1915 году мобилизован в австро-венгерскую армию, сражался на итальянском фронте.

Звёздный час Юлиу Маниу 

Приближался конец Первой мировой войны 1914—1918 гг. Летом 1918 г., ещё «при жизни» Австро-Венгерской монархии, на её коронных землях стали возникать самопровозглашённые этнократические государства, созданию коих предшествовала интенсивная работа национальных подполий, не исключая румынское. В августе 1918 г. в трансильванском городе Сибиу прошло заседание подпольного комитета, на котором один из лидеров Национальной партии Александру Вайда-Воевод был уполномочен потребовать независимости Трансильвании от Австро-Венгерской Империи. Следует подчеркнуть, что на тот момент речь шла не о присоединении к Румынии, но именно о независимости бывшего княжества. Хотя на этом заседании в Сибиу были и делегаты из «Старого Королевства». Присутствовали Брэтиану, Арджетояну, Миронеску, Таке Ионеску, Александру Маргиломан. Большинством голосов было принято решение, чтобы Вайда-Воевод выступил с соответствующим требованием в Венгерском парламенте. Вайда-Воевод незамедлительно выехал в Будапешт. После выступления Вайды слово взял венгерский премьер-министр, граф Иштван Тиса. Свою речь он завершил жёсткими словами: «Вайда — предатель!». И тогда выступил Юлиу Маниу, который повторил требование своего однопартийца Вайда-Воевода о независимости Трансильвании от Австро-Венгрии. После него взял слово представитель семьи Габсбургов, и он выступил в защиту румын. «Мы не можем обвинять этих людей в предательстве Родины, потому что они наши депутаты. Они требуют независимости Трансильвании, что весьма естественно!» — сказал Габсбург. Когда же дошло до голосования, этот Габсбург воздержался. И его голос, его авторитет, спасли Маниу и Вайду от казни, потому что граф Тиса требовал для них смертной казни, как для «шпионов и предателей».

Между тем, 27 октября 1918 г. в Черновцах, на Буковине, состоялся съезд местных румын, где было принято решение создать Национальное Законодательное Собрание Буковины и созвать Национальный совет румын Буковины. Первым решением Буковинского румынского Национального совета стала декларация объединения Буковины как с Румынией, так и с Трансильванией (независимость последней от кого бы ни было уже не предполагалась). 2 ноября 1918 г. в Трансильвании был создан Румынский Центральный Национальный совет (возглавленный представителями РНПТ и С.-д. партии), в состав коего вошёл и Юлиу Маниу. Совет возложил на себя полномочия временного правительства края. В ноябре совет начал переговоры с венгерским правительством о мирном отделении Трансильвании от Венгрии, но они провалились.

1 декабря 1918 г. в городе Карлсбург (ныне — Алба-Юлия) был назначен съезд всех членов Румынского Центрального Национального совета. Этот съезд получил название Великого Национального Собрания. На съезде, м. пр., взял слово тот самый Габсбург. Он произнёс яркую речь на румынском языке, потом повторил её на немецком, потом на венгерском, потом на чешском. Он призывал разноплеменных делегатов сохранять спокойствие. Он говорил: «Австрийская конституция обеспечит всем меньшинствам равные права!» Но после Габсбурга слово взял Маниу. Полемизируя со своим спасителем, он дословно сказал следующее: «Люди добрые, знайте, что под Австро-Венгрией мы никогда не превратимся из угнетенных в угнетателей!» Большинство проголосовало за объединение с Румынией.

Лидер национал-царанистов 

На протяжении четверти века (1919—1944 гг.) Маниу был депутатом Румынского парламента. В 1926 г. он возглавил объединённую Национал-Царанистскую партию (Partidul Național-Țărănesc), возникшую в результате слияния Румынской Национальной партии Трансильвании с Царанистской партией «Старого Королевства». В программных установках обеих партий имелись различия. Историк Царанистской партии П. Шейкару, сравнивая политические системы Трансильвании и «Старого Королевства», назвал Национальную партию — «трансильванским вариантом Национал-Либеральной партии». В области теоретической доктрины новой объединённой партии произошел своеобразный симбиоз аграризма и либерализма. Тем не менее, НЦП твёрдо декларировала себя защитницей крестьянских интересов; некоторые её лидеры даже на королевских приёмах появлялись в крестьянской одежде — длинной сермяге навыпуск и в лаптях.  — констатировал советский журналист И. Голиков.

В межвоенный период Маниу трижды занимал пост премьер-министра. Как и большинство румын, Маниу и его партия резко осудили Венский арбитраж, проведённый Германией и Италией 30 августа 1940 г., по которому Румыния принуждена была вернуть Венгрии Северо-восточную Трансильванию. При этом, Юлиу Маниу состоял в оппозиции авторитарному режиму маршала Иона Антонеску (другого непримиримого противника Венского арбитража).

Четвёртое премьерство, арест и смерть 

Юлиу Маниу склонил молодого короля Михая к сепаратному миру с Антигитлеровской коалицией. 23 августа 1944 г., во время аудиенции у короля, были арестованы коллеги-однофамильцы Ион и Михай Антонеску. А Юлиу Маниу был в четвёртый раз назначен премьер-министром. 
25 августа 1944 г. Королевство Румыния вступило в войну на стороне Антигитлеровской коалиции. Для Маниу это был прежде всего подходящий случай поквитаться с венграми. Всего четыре дня пробыл он во главе кабинета — но за эти дни дал добро на формирование румынских шовинистических банд, иногда именовавшихся «чёрными сермягами», иногда же гордо и откровенно величавшими себя гвардией Юлиу Маниу («Maniu-gárda»). По справедливости Маниу должен был нести ответственность за дикие насилия своих «гвардейцев» над венгерским населением Северо-восточной Трансильвании. Однако советское командование сквозь пальцы смотрело на «сермяжный» террор.

При подведении окончательных итогов Второй мировой войны, по условиям мирного договора, подписанного 10 февраля 1947 года, был аннулирован Венский диктат 1940 года и декларировалось присоединение северо-восточной Трансильвании к Румынии. В том же 1947 году Юлиу Маниу был арестован, обвинён в «» и приговорён к тюремному заключению. Причастности к военным преступлениям 1944—1945 гг. никто официально не вменил ему в вину. Хотя оные отнюдь не являлись тайной: о кровавом терроре «чёрных сермяг» писали советские авторы — Т. А. Покивайлова и полковник А. В. Антосяк.

Экс-премьер заболел и умер в . Официальная румынская историография пост-чаушесковской эпохи считает его героем-мучеником, жертвой коммунистического режима. Только в венгерской Википедии существует статья «Гвардия Маниу» (Maniu-gárda) (hu), где подробно перечислены преступления «чёрных сермяг».

Библиография 

 Andreea Dobeș Iuliu Maniu — Un creator de istorie. București, ,Fundația Academia Civică, 2008.
 Ioan Scurtu Iuliu Maniu. București, Editura Enciclopedică, 1995.
 Ionel Pop, Z. Boila, M Boila Amintiri despre Iuliu Maniu. Cluj-Napoca, Dacia, 1998.
 Procesul lui Iuliu Maniu. Documentele procesului conducătorilor Partidului Național Țărănesc. Saeculum.
 Alexandru Aurel S. Morariu Iuliu Maniu — Trei discursuri.
 Iuliu Maniu — Naționalism și democrație. Biografia unui mare român. Saeculum, 1997.
 Nicolae C. Nicolescu Enciclopedia șefilor de guvern ai României (1862—2006). București, Editura Meronia, 2006.
 .
 А. Н. Гордиенко Командиры Второй мировой войны. Т. 2., Мн., 1998. ISBN 985-437-627-3.
 Орлик И. И. Бухарестский процесс над И. Антонеску. 1946 год // Новая и новейшая история. 2012. № 1. С. 187—199.

Примечания 

Участники Первой мировой войны (Австро-Венгрия)
История Венгрии
Премьер-министры Румынии
Политические деятели Трансильвании
Члены Национальной партии Румынии
Трансильвания
Члены Палаты депутатов Румынии
Осуждённые пожизненно в Румынии